Коммунистический союз молодёжи:
 Всесоюзный Ленинский Коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ)
 Коммунистический союз молодёжи Казахстана
 Коммунистический союз молодёжи Германии